Золотой экран () — немецкая кинопремия, учреждённая HDF (, дословно: Национальный союз немецких кинотеатров) и журналом Filmecho/Filmwoche в 1964 году. Как и статус музыкальных произведений, присуждается на основе данных продаж.

Категории 
 Goldene Leinwand (Золотой экран) — за 3 миллиона проданных билетов за 18 месяцев
 Goldene Leinwand mit Stern (Золотой экран со звездой) — за 6 миллионов проданных билетов за 18 месяцев
 Goldene Leinwand mit 2 Sternen (Золотой экран с двумя звёздами) — за 9 миллионов проданных билетов за 18 месяцев
 Goldene Leinwand mit 3 Sternen (Золотой экран с тремя звёздами) — за 12 миллионов проданных билетов за 18 месяцев
 Goldene Leinwand Sonderausgaben (Золотой экран особые расходы) — за 15 или 18 миллионов проданных билетов за 18 месяцев
 Goldene Leinwand mit Stern und Brillanten (Золотой экран со звездой и бриллиантами) — за серию фильмов с общим сюжетом (не менее 6), на которые в сумме было продано более 30 миллионов билетов
 Goldene Leinwand für besondere Verdienste (Золотой экран за особые заслуги)
 Goldene Leinwand Pin

Победители 
 Goldene Leinwand Sonderausgaben получил только «Титаник».
 Золотой экран со звездой и бриллиантами получили «Бондиана», «Звёздные войны» и «Гарри Поттер».

Ссылки 
 Золотой экран на сайте hdf-kino.de
 Золотой экран на сайте журнала filmecho.de

Кинопремии Германии